Dan Koloff – wrestler, artista marziale misto e lottatore bulgaro
 Ivan Koloff – wrestler canadese
 Nikita Koloff – ex wrestler statunitense
 Wawrzyniec Mitzler de Koloff – medico, matematico, editore e critico musicale tedesco